Nevermind (album), een muziekalbum van Nirvana uit 1991
 Nevermind (Dennis Lloyd), een single van Dennis Lloyd uit 2016
 Nevermind (Lizzy), een single van Lizzy uit 2000